Крати́н (;  — ) — древнегреческий комедиограф, сын Каллимеда.

Основатель старшей афинской комедии, достигшей высшего расцвета в произведениях Евполида и Аристофана. Он начал писать только в старости; всего известно 21 его произведение; девять раз он одержал победу в драматических состязаниях. О его жизни известно мало; по преданию, он был предан пьянству и этот свой порок сам выставил в комедии «Бутылка» (). Его заслуга — в том, что грубым комическим праздничным играм, перешедшим в Афины из Мегар, он придал более правильную форму, увеличил число действующих лиц и сумел вовлечь в круг комедии явления общественной жизни Афин.
Критики считают, что Кратин сделал для комедии то же, что Эсхил для трагедии.

Он был одним из наиболее серьёзных соперников более молодого Аристофана. Его пьесы сохранились в отрывках. С Кратином часто ещё в древности путали , жившего, вероятно, при Птолемеях.

Примечания

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. — Т. 3. — , 1966. — С. 807—808.
 История греческой литературы. / Под ред. С. И. Соболевского и др. — Т. 1. — —, 1946.
 
 Энциклопедический словарь «Гранат», 7-е издание, под ред. В. Я. Железнова, М. М. Ковалевского, С. А. Муромцева, К. А. Тимирязева.

Драматурги по алфавиту
Драматурги Древних Афин
Драматурги V века до н. э.